Сен-Клет () — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек
 Сен-Клет () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор